

Antroponimi 
 Krüger – cognome tedesco
 Kruger – cognome di area germanica

Astronomia 
 Kruger 60 – sistema stellare
 Kruger 60 A e Kruger 60 B – stelle del sistema Kruger 60

Geografia 
 Kruger House – residenza storica di Pretoria in Sudafrica
 Kruger National Park – parco naturale privato sudafricano

Musica 
 Kruger – gruppo musicale power metal russo

Pagine correlate 
Krueger
Krugerrand – moneta d'oro sudafricana
Krugersdorp – città del Transvaal